Arcyopat - obdarzony częścią uprawnień biskupich. Arcyopat jest zwierzchnikiem kilku klasztorów. Natomiast przełożony zakonu nazywany jest opatem prymasem.

 

Zakony katolickie
Urzędy i tytuły kościelne